L'isotopie (du grec iso, même et topos même place) est un concept utilisé :
 en mathématique, une isotopie est un cas particulier d'homotopie
 en physique et chimie
voir Isotope
 en linguistique, une isotopie est un ensemble de sèmes communs.

Voir aussi
théorème d’isotopie de R. Thom
à ne pas confondre avec Isotropie